Chantelle Newbery – tuffatrice australiana
 Jorge Newbery – aviatore, scienziato e sportivo argentino
 Linda Newbery – scrittrice britannica
 Robert Newbery – tuffatore australiano